HMS Hugin kan syfta på:

 – en 1 klass torpedbåt i svenska flottan sjösatt år 1884
 – en jagare i svenska flottan sjösatt år 1910, även med nummer 7
 – en patrullbåt i svenska flottan sjösatt år 1977